Рока́да (также рока́дный путь, от  «объездная дорога») — железная, шоссейная или грунтовая дорога в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта.

Рокады используются для маневрирования войск и перевозки материальных средств, например Волжская рокада. Как и другие военные дороги, рокады составляют основу военных коммуникаций и имеют стратегическое, оперативное или тактическое значение.

В последнее время понятие рокада в России стало применяться и в гражданском дорожном хозяйстве в смысле «объездная дорога», см. Южная рокада и Северная рокада в Москве.

См. также 

 Коммуникационная линия
 Военно-автомобильная дорога
 Рокадная железная дорога

Примечания

Литература 
 Донесение штаба Южного фронта, от 7 августа 1941 года, начальнику Оперативного управления Генерального штаба о соотношении сил сторон в полосе Южного фронта на 1 августа 1941 года.
 Операция 33-й и 43-й армий на вяземском направлении, Оперативное управление Генерального штаба РККА, 1942 год.
 План инженерного обеспечения форсирования реки Днестр соединениями 57-й армии, от 10 апреля 1944 года.
 
 
Тыл
Военная наука
Дороги
Дорожные войска